La orquiepididimitis es un término en medicina humana y veterinaria que se refiere a una inflamación combinada de un testículo y el epidídimo que lo recubre. Por lo tanto, es una concomitante:
 orquitis y 
 epididimitis

Por razón que la orquitis aislada es una presentación muy rara, y que la epididimitis cursa casi siempre con inflamación por contigüidad del testículo, se emplea el término epididimitis como sinónimo de la orquiepididimitis.

Referencias 

Enfermedades del aparato reproductor masculino
Enfermedades infecciosas
Enfermedades inflamatorias
Testículo